

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Викторин из Камерино, святой епископ Камерино.
 Комгалл, король Дал Риады с 507 года.
 Мане мак Кербайлл, король Миде (520/523—538).
 Севир Антиохийский, антиохийский патриарх (512—518 годы), основатель северианства.
 Ситта, византийский военачальник.
 Феофил Аданский, христианский священнослужитель, который, по преданию, пошел на сделку с дьяволом дабы получить высокое церковное положение.

 

0538
Умершие в 538 году